Ukjo Katajama, japonski dirkač Formule 1, *29. maj 1963, Tokio, Japonska.

Ukjo Katajama je upokojeni japonski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1992 na Veliki nagradi Južne Afrike v moštvu Larrousse. Njegova najuspešnejša sezona je , ko je usvojil vse tri uvrstitve v točke v karieri, za šesto mesto na Veliki nagradi Velike Britanije in peti mesti na Velikih nagradah Brazilije in San Marina. Po sezoni 1997 se je upokojil, v karieri je nastopil na 97-ih dirkah.

Popoln pregled rezultatov Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Glej tudi
 Seznam japonskih dirkačev

Rojeni leta 1963
Živeči ljudje
Japonski dirkači
Japonski vozniki Formule 1
Larroussovi dirkači Formule 1
Tyrrellovi dirkači Formule 1
Minardijevi dirkači Formule 1